

179001–179100 

|-bgcolor=#F1F1F1
| 179001 ||  || 7 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=002 bgcolor=#F1F1F1
| 179002 ||  || 7 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=003 bgcolor=#F1F1F1
| 179003 ||  || 7 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=004 bgcolor=#F1F1F1
| 179004 ||  || 7 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=005 bgcolor=#F1F1F1
| 179005 ||  || 7 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=006 bgcolor=#F1F1F1
| 179006 ||  || 7 set 2001 || Socorro || LINEAR || Phocaea || 
|-id=007 bgcolor=#F1F1F1
| 179007 ||  || 8 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=008 bgcolor=#E3E3E3
| 179008 ||  || 10 set 2001 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|-id=009 bgcolor=#F1F1F1
| 179009 ||  || 11 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=010 bgcolor=#F1F1F1
| 179010 ||  || 11 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=011 bgcolor=#F1F1F1
| 179011 ||  || 12 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=012 bgcolor=#F1F1F1
| 179012 ||  || 12 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=013 bgcolor=#F1F1F1
| 179013 ||  || 12 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=014 bgcolor=#F1F1F1
| 179014 ||  || 12 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=015 bgcolor=#F1F1F1
| 179015 ||  || 10 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=016 bgcolor=#F1F1F1
| 179016 ||  || 10 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=017 bgcolor=#F1F1F1
| 179017 ||  || 10 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=018 bgcolor=#F1F1F1
| 179018 ||  || 10 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=019 bgcolor=#F1F1F1
| 179019 ||  || 11 set 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=020 bgcolor=#F1F1F1
| 179020 ||  || 11 set 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=021 bgcolor=#F1F1F1
| 179021 ||  || 11 set 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=022 bgcolor=#F1F1F1
| 179022 ||  || 11 set 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=023 bgcolor=#F1F1F1
| 179023 ||  || 11 set 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=024 bgcolor=#F1F1F1
| 179024 ||  || 11 set 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || Eos || 
|-id=025 bgcolor=#F1F1F1
| 179025 ||  || 11 set 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=026 bgcolor=#E3E3E3
| 179026 ||  || 11 set 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=027 bgcolor=#F1F1F1
| 179027 ||  || 12 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=028 bgcolor=#F1F1F1
| 179028 ||  || 12 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=029 bgcolor=#F1F1F1
| 179029 ||  || 12 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=030 bgcolor=#F1F1F1
| 179030 ||  || 12 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=031 bgcolor=#F1F1F1
| 179031 ||  || 12 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=032 bgcolor=#F1F1F1
| 179032 ||  || 12 set 2001 || Socorro || LINEAR || Eos || 
|-id=033 bgcolor=#F1F1F1
| 179033 ||  || 12 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=034 bgcolor=#F1F1F1
| 179034 ||  || 12 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=035 bgcolor=#F1F1F1
| 179035 ||  || 12 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=036 bgcolor=#F1F1F1
| 179036 ||  || 12 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=037 bgcolor=#F1F1F1
| 179037 ||  || 12 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=038 bgcolor=#E3E3E3
| 179038 ||  || 12 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=039 bgcolor=#F1F1F1
| 179039 ||  || 9 set 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=040 bgcolor=#F1F1F1
| 179040 ||  || 11 set 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=041 bgcolor=#F1F1F1
| 179041 ||  || 18 set 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=042 bgcolor=#F1F1F1
| 179042 ||  || 18 set 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung || — || 
|-id=043 bgcolor=#F1F1F1
| 179043 ||  || 16 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=044 bgcolor=#F1F1F1
| 179044 ||  || 16 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=045 bgcolor=#F1F1F1
| 179045 ||  || 16 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=046 bgcolor=#F1F1F1
| 179046 ||  || 16 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=047 bgcolor=#F1F1F1
| 179047 ||  || 16 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=048 bgcolor=#F1F1F1
| 179048 ||  || 16 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=049 bgcolor=#F1F1F1
| 179049 ||  || 16 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=050 bgcolor=#F1F1F1
| 179050 ||  || 16 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=051 bgcolor=#F1F1F1
| 179051 ||  || 16 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=052 bgcolor=#F1F1F1
| 179052 ||  || 16 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=053 bgcolor=#F1F1F1
| 179053 ||  || 16 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=054 bgcolor=#F1F1F1
| 179054 ||  || 16 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=055 bgcolor=#F1F1F1
| 179055 ||  || 16 set 2001 || Socorro || LINEAR || Phocaea || 
|-id=056 bgcolor=#F1F1F1
| 179056 ||  || 17 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=057 bgcolor=#F1F1F1
| 179057 ||  || 17 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=058 bgcolor=#F1F1F1
| 179058 ||  || 18 set 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=059 bgcolor=#F1F1F1
| 179059 ||  || 19 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=060 bgcolor=#F1F1F1
| 179060 ||  || 20 set 2001 || Socorro || LINEAR || Eos || 
|-id=061 bgcolor=#F1F1F1
| 179061 ||  || 20 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=062 bgcolor=#F1F1F1
| 179062 ||  || 20 set 2001 || Socorro || LINEAR || Koronis || 
|-id=063 bgcolor=#F1F1F1
| 179063 ||  || 20 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=064 bgcolor=#F1F1F1
| 179064 ||  || 20 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=065 bgcolor=#F1F1F1
| 179065 ||  || 20 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=066 bgcolor=#E3E3E3
| 179066 ||  || 20 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=067 bgcolor=#F1F1F1
| 179067 ||  || 20 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=068 bgcolor=#F1F1F1
| 179068 ||  || 20 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=069 bgcolor=#F1F1F1
| 179069 ||  || 16 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=070 bgcolor=#F1F1F1
| 179070 ||  || 16 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=071 bgcolor=#F1F1F1
| 179071 ||  || 16 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=072 bgcolor=#F1F1F1
| 179072 ||  || 16 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=073 bgcolor=#F1F1F1
| 179073 ||  || 16 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=074 bgcolor=#F1F1F1
| 179074 ||  || 16 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=075 bgcolor=#E3E3E3
| 179075 ||  || 16 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=076 bgcolor=#F1F1F1
| 179076 ||  || 16 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=077 bgcolor=#E3E3E3
| 179077 ||  || 16 set 2001 || Socorro || LINEAR || Eos || 
|-id=078 bgcolor=#F1F1F1
| 179078 ||  || 16 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=079 bgcolor=#F1F1F1
| 179079 ||  || 16 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=080 bgcolor=#F1F1F1
| 179080 ||  || 16 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=081 bgcolor=#F1F1F1
| 179081 ||  || 17 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=082 bgcolor=#F1F1F1
| 179082 ||  || 17 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=083 bgcolor=#F1F1F1
| 179083 ||  || 17 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=084 bgcolor=#F1F1F1
| 179084 ||  || 17 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=085 bgcolor=#F1F1F1
| 179085 ||  || 17 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=086 bgcolor=#F1F1F1
| 179086 ||  || 17 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=087 bgcolor=#F1F1F1
| 179087 ||  || 17 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=088 bgcolor=#F1F1F1
| 179088 ||  || 17 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=089 bgcolor=#F1F1F1
| 179089 ||  || 17 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=090 bgcolor=#F1F1F1
| 179090 ||  || 19 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=091 bgcolor=#F1F1F1
| 179091 ||  || 16 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=092 bgcolor=#F1F1F1
| 179092 ||  || 16 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=093 bgcolor=#E3E3E3
| 179093 ||  || 17 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=094 bgcolor=#F1F1F1
| 179094 ||  || 19 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=095 bgcolor=#F1F1F1
| 179095 ||  || 19 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=096 bgcolor=#F1F1F1
| 179096 ||  || 19 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=097 bgcolor=#F1F1F1
| 179097 ||  || 19 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=098 bgcolor=#F1F1F1
| 179098 ||  || 19 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=099 bgcolor=#F1F1F1
| 179099 ||  || 19 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=100 bgcolor=#F1F1F1
| 179100 ||  || 19 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|}

179101–179200 

|-bgcolor=#F1F1F1
| 179101 ||  || 19 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=102 bgcolor=#E3E3E3
| 179102 ||  || 19 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=103 bgcolor=#F1F1F1
| 179103 ||  || 19 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=104 bgcolor=#F1F1F1
| 179104 ||  || 19 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=105 bgcolor=#E3E3E3
| 179105 ||  || 19 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=106 bgcolor=#F1F1F1
| 179106 ||  || 19 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=107 bgcolor=#F1F1F1
| 179107 ||  || 19 set 2001 || Socorro || LINEAR || Themis || 
|-id=108 bgcolor=#F1F1F1
| 179108 ||  || 19 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=109 bgcolor=#F1F1F1
| 179109 ||  || 19 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=110 bgcolor=#F1F1F1
| 179110 ||  || 19 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=111 bgcolor=#F1F1F1
| 179111 ||  || 19 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=112 bgcolor=#F1F1F1
| 179112 ||  || 19 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=113 bgcolor=#F1F1F1
| 179113 ||  || 19 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=114 bgcolor=#F1F1F1
| 179114 ||  || 19 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=115 bgcolor=#E3E3E3
| 179115 ||  || 19 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=116 bgcolor=#F1F1F1
| 179116 ||  || 19 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=117 bgcolor=#F1F1F1
| 179117 ||  || 19 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=118 bgcolor=#F1F1F1
| 179118 ||  || 19 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=119 bgcolor=#F1F1F1
| 179119 ||  || 19 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=120 bgcolor=#E3E3E3
| 179120 ||  || 19 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=121 bgcolor=#F1F1F1
| 179121 ||  || 19 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=122 bgcolor=#F1F1F1
| 179122 ||  || 19 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=123 bgcolor=#F1F1F1
| 179123 ||  || 20 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=124 bgcolor=#F1F1F1
| 179124 ||  || 25 set 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung || — || 
|-id=125 bgcolor=#F1F1F1
| 179125 ||  || 19 set 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=126 bgcolor=#F1F1F1
| 179126 ||  || 20 set 2001 || Socorro || LINEAR || Phocaea || 
|-id=127 bgcolor=#F1F1F1
| 179127 ||  || 21 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=128 bgcolor=#FAFAFA
| 179128 ||  || 26 set 2001 || Socorro || LINEAR || Juno || 
|-id=129 bgcolor=#FAFAFA
| 179129 ||  || 21 set 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=130 bgcolor=#F1F1F1
| 179130 ||  || 21 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=131 bgcolor=#F1F1F1
| 179131 ||  || 22 set 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=132 bgcolor=#F1F1F1
| 179132 ||  || 16 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=133 bgcolor=#88F2FF
| 179133 ||  || 19 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=134 bgcolor=#F1F1F1
| 179134 ||  || 20 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=135 bgcolor=#F1F1F1
| 179135 ||  || 20 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=136 bgcolor=#F1F1F1
| 179136 ||  || 20 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=137 bgcolor=#F1F1F1
| 179137 ||  || 20 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=138 bgcolor=#E3E3E3
| 179138 ||  || 18 set 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || Brangane || 
|-id=139 bgcolor=#F1F1F1
| 179139 ||  || 21 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=140 bgcolor=#F1F1F1
| 179140 ||  || 21 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=141 bgcolor=#F1F1F1
| 179141 ||  || 17 set 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=142 bgcolor=#F1F1F1
| 179142 ||  || 18 set 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=143 bgcolor=#F1F1F1
| 179143 ||  || 22 set 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=144 bgcolor=#F1F1F1
| 179144 ||  || 23 set 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=145 bgcolor=#F1F1F1
| 179145 ||  || 26 set 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=146 bgcolor=#F1F1F1
| 179146 ||  || 20 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=147 bgcolor=#F1F1F1
| 179147 ||  || 13 out 2001 || Socorro || LINEAR || Eos || 
|-id=148 bgcolor=#F1F1F1
| 179148 ||  || 11 out 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=149 bgcolor=#FAFAFA
| 179149 ||  || 11 out 2001 || Socorro || LINEAR || Juno || 
|-id=150 bgcolor=#E3E3E3
| 179150 ||  || 9 out 2001 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|-id=151 bgcolor=#F1F1F1
| 179151 ||  || 9 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=152 bgcolor=#F1F1F1
| 179152 ||  || 13 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=153 bgcolor=#F1F1F1
| 179153 ||  || 14 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=154 bgcolor=#F1F1F1
| 179154 ||  || 14 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=155 bgcolor=#F1F1F1
| 179155 ||  || 14 out 2001 || Socorro || LINEAR || Phocaea || 
|-id=156 bgcolor=#F1F1F1
| 179156 ||  || 14 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=157 bgcolor=#F1F1F1
| 179157 ||  || 14 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=158 bgcolor=#F1F1F1
| 179158 ||  || 14 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=159 bgcolor=#E3E3E3
| 179159 ||  || 9 out 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=160 bgcolor=#F1F1F1
| 179160 ||  || 15 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=161 bgcolor=#F1F1F1
| 179161 ||  || 13 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=162 bgcolor=#F1F1F1
| 179162 ||  || 13 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=163 bgcolor=#F1F1F1
| 179163 ||  || 13 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=164 bgcolor=#F1F1F1
| 179164 ||  || 13 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=165 bgcolor=#F1F1F1
| 179165 ||  || 13 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=166 bgcolor=#F1F1F1
| 179166 ||  || 13 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=167 bgcolor=#E3E3E3
| 179167 ||  || 13 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=168 bgcolor=#F1F1F1
| 179168 ||  || 14 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=169 bgcolor=#F1F1F1
| 179169 ||  || 14 out 2001 || Socorro || LINEAR || Phocaea || 
|-id=170 bgcolor=#E3E3E3
| 179170 ||  || 14 out 2001 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|-id=171 bgcolor=#F1F1F1
| 179171 ||  || 14 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=172 bgcolor=#F1F1F1
| 179172 ||  || 14 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=173 bgcolor=#E3E3E3
| 179173 ||  || 13 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=174 bgcolor=#F1F1F1
| 179174 ||  || 14 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=175 bgcolor=#E3E3E3
| 179175 ||  || 14 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=176 bgcolor=#F1F1F1
| 179176 ||  || 14 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=177 bgcolor=#F1F1F1
| 179177 ||  || 15 out 2001 || Socorro || LINEAR || Phocaea || 
|-id=178 bgcolor=#F1F1F1
| 179178 ||  || 15 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=179 bgcolor=#FAFAFA
| 179179 ||  || 6 out 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=180 bgcolor=#F1F1F1
| 179180 ||  || 13 out 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=181 bgcolor=#F1F1F1
| 179181 ||  || 13 out 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=182 bgcolor=#F1F1F1
| 179182 ||  || 13 out 2001 || Palomar || NEAT || Phocaea || 
|-id=183 bgcolor=#F1F1F1
| 179183 ||  || 10 out 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=184 bgcolor=#E3E3E3
| 179184 ||  || 10 out 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=185 bgcolor=#F1F1F1
| 179185 ||  || 10 out 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=186 bgcolor=#F1F1F1
| 179186 ||  || 10 out 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=187 bgcolor=#F1F1F1
| 179187 ||  || 10 out 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=188 bgcolor=#E3E3E3
| 179188 ||  || 10 out 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=189 bgcolor=#F1F1F1
| 179189 ||  || 10 out 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=190 bgcolor=#88F2FF
| 179190 ||  || 15 out 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=191 bgcolor=#E3E3E3
| 179191 ||  || 14 out 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=192 bgcolor=#F1F1F1
| 179192 ||  || 11 out 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=193 bgcolor=#F1F1F1
| 179193 ||  || 11 out 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=194 bgcolor=#F1F1F1
| 179194 ||  || 11 out 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=195 bgcolor=#F1F1F1
| 179195 ||  || 11 out 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=196 bgcolor=#F1F1F1
| 179196 ||  || 11 out 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=197 bgcolor=#F1F1F1
| 179197 ||  || 13 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=198 bgcolor=#F1F1F1
| 179198 ||  || 13 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=199 bgcolor=#F1F1F1
| 179199 ||  || 14 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=200 bgcolor=#F1F1F1
| 179200 ||  || 14 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|}

179201–179300 

|-bgcolor=#F1F1F1
| 179201 ||  || 14 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=202 bgcolor=#E3E3E3
| 179202 ||  || 14 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=203 bgcolor=#F1F1F1
| 179203 ||  || 14 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=204 bgcolor=#E3E3E3
| 179204 ||  || 14 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=205 bgcolor=#E3E3E3
| 179205 ||  || 14 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=206 bgcolor=#F1F1F1
| 179206 ||  || 14 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=207 bgcolor=#F1F1F1
| 179207 ||  || 15 out 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=208 bgcolor=#E3E3E3
| 179208 ||  || 11 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=209 bgcolor=#F1F1F1
| 179209 ||  || 11 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=210 bgcolor=#F1F1F1
| 179210 ||  || 11 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=211 bgcolor=#F1F1F1
| 179211 ||  || 11 out 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=212 bgcolor=#F1F1F1
| 179212 ||  || 13 out 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=213 bgcolor=#F1F1F1
| 179213 ||  || 14 out 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=214 bgcolor=#F1F1F1
| 179214 ||  || 14 out 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=215 bgcolor=#F1F1F1
| 179215 ||  || 14 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=216 bgcolor=#F1F1F1
| 179216 ||  || 14 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=217 bgcolor=#88F2FF
| 179217 ||  || 14 out 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=218 bgcolor=#E3E3E3
| 179218 ||  || 14 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=219 bgcolor=#FAFAFA
| 179219 ||  || 14 out 2001 || Eskridge || Farpoint Obs. || — || 
|-id=220 bgcolor=#E3E3E3
| 179220 ||  || 13 out 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || Themis || 
|-id=221 bgcolor=#F1F1F1
| 179221 ||  || 14 out 2001 || Apache Point || SDSS || — || 
|-id=222 bgcolor=#E3E3E3
| 179222 ||  || 13 out 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=223 bgcolor=#F1F1F1
| 179223 ||  || 15 out 2001 || Apache Point || SDSS || — || 
|-id=224 bgcolor=#FAFAFA
| 179224 ||  || 18 out 2001 || Socorro || LINEAR || Juno || 
|-id=225 bgcolor=#F1F1F1
| 179225 ||  || 17 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=226 bgcolor=#E3E3E3
| 179226 ||  || 22 out 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung || — || 
|-id=227 bgcolor=#FAFAFA
| 179227 ||  || 21 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=228 bgcolor=#E3E3E3
| 179228 ||  || 24 out 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung || — || 
|-id=229 bgcolor=#F1F1F1
| 179229 ||  || 16 out 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=230 bgcolor=#F1F1F1
| 179230 ||  || 18 out 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=231 bgcolor=#F1F1F1
| 179231 ||  || 16 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=232 bgcolor=#E3E3E3
| 179232 ||  || 17 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=233 bgcolor=#88F2FF
| 179233 ||  || 17 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=234 bgcolor=#E3E3E3
| 179234 ||  || 17 out 2001 || Socorro || LINEAR || Themis || 
|-id=235 bgcolor=#F1F1F1
| 179235 ||  || 18 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=236 bgcolor=#F1F1F1
| 179236 ||  || 17 out 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=237 bgcolor=#F1F1F1
| 179237 ||  || 20 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=238 bgcolor=#F1F1F1
| 179238 ||  || 20 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=239 bgcolor=#E3E3E3
| 179239 ||  || 21 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=240 bgcolor=#E3E3E3
| 179240 ||  || 18 out 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=241 bgcolor=#F1F1F1
| 179241 ||  || 23 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=242 bgcolor=#F1F1F1
| 179242 ||  || 17 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=243 bgcolor=#E3E3E3
| 179243 ||  || 17 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=244 bgcolor=#88F2FF
| 179244 ||  || 18 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=245 bgcolor=#F1F1F1
| 179245 ||  || 20 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=246 bgcolor=#F1F1F1
| 179246 ||  || 20 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=247 bgcolor=#F1F1F1
| 179247 ||  || 20 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=248 bgcolor=#E3E3E3
| 179248 ||  || 20 out 2001 || Socorro || LINEAR || Themis || 
|-id=249 bgcolor=#F1F1F1
| 179249 ||  || 20 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=250 bgcolor=#E3E3E3
| 179250 ||  || 20 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=251 bgcolor=#F1F1F1
| 179251 ||  || 21 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=252 bgcolor=#F1F1F1
| 179252 ||  || 20 out 2001 || Socorro || LINEAR || Eos || 
|-id=253 bgcolor=#F1F1F1
| 179253 ||  || 20 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=254 bgcolor=#E3E3E3
| 179254 ||  || 20 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=255 bgcolor=#E3E3E3
| 179255 ||  || 21 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=256 bgcolor=#FAFAFA
| 179256 ||  || 23 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=257 bgcolor=#F1F1F1
| 179257 ||  || 23 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=258 bgcolor=#F1F1F1
| 179258 ||  || 23 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=259 bgcolor=#F1F1F1
| 179259 ||  || 23 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=260 bgcolor=#F1F1F1
| 179260 ||  || 23 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=261 bgcolor=#E3E3E3
| 179261 ||  || 23 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=262 bgcolor=#F1F1F1
| 179262 ||  || 23 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=263 bgcolor=#E3E3E3
| 179263 ||  || 23 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=264 bgcolor=#F1F1F1
| 179264 ||  || 23 out 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=265 bgcolor=#F1F1F1
| 179265 ||  || 20 out 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=266 bgcolor=#F1F1F1
| 179266 ||  || 21 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=267 bgcolor=#E3E3E3
| 179267 ||  || 23 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=268 bgcolor=#F1F1F1
| 179268 ||  || 17 out 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=269 bgcolor=#F1F1F1
| 179269 ||  || 18 out 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=270 bgcolor=#E3E3E3
| 179270 ||  || 18 out 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=271 bgcolor=#F1F1F1
| 179271 ||  || 19 out 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=272 bgcolor=#F1F1F1
| 179272 ||  || 19 out 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=273 bgcolor=#F1F1F1
| 179273 ||  || 19 out 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=274 bgcolor=#F1F1F1
| 179274 ||  || 23 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=275 bgcolor=#F1F1F1
| 179275 ||  || 23 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=276 bgcolor=#FAFAFA
| 179276 ||  || 25 out 2001 || Socorro || LINEAR || Juno || 
|-id=277 bgcolor=#F1F1F1
| 179277 ||  || 21 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=278 bgcolor=#F1F1F1
| 179278 ||  || 24 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=279 bgcolor=#E3E3E3
| 179279 ||  || 26 out 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=280 bgcolor=#F1F1F1
| 179280 ||  || 16 out 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=281 bgcolor=#FAFAFA
| 179281 ||  || 10 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=282 bgcolor=#E3E3E3
| 179282 ||  || 9 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=283 bgcolor=#E3E3E3
| 179283 ||  || 9 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=284 bgcolor=#F1F1F1
| 179284 ||  || 9 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=285 bgcolor=#F1F1F1
| 179285 ||  || 10 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=286 bgcolor=#F1F1F1
| 179286 ||  || 10 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=287 bgcolor=#E3E3E3
| 179287 ||  || 9 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=288 bgcolor=#F1F1F1
| 179288 ||  || 9 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=289 bgcolor=#E3E3E3
| 179289 ||  || 9 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=290 bgcolor=#F1F1F1
| 179290 ||  || 9 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=291 bgcolor=#E3E3E3
| 179291 ||  || 9 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=292 bgcolor=#E3E3E3
| 179292 ||  || 10 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=293 bgcolor=#E3E3E3
| 179293 ||  || 10 nov 2001 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|-id=294 bgcolor=#F1F1F1
| 179294 ||  || 10 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=295 bgcolor=#F1F1F1
| 179295 ||  || 10 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=296 bgcolor=#F1F1F1
| 179296 ||  || 10 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=297 bgcolor=#F1F1F1
| 179297 ||  || 10 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=298 bgcolor=#E3E3E3
| 179298 ||  || 11 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=299 bgcolor=#E3E3E3
| 179299 ||  || 9 nov 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=300 bgcolor=#E3E3E3
| 179300 ||  || 10 nov 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|}

179301–179400 

|-bgcolor=#F1F1F1
| 179301 ||  || 12 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=302 bgcolor=#F1F1F1
| 179302 ||  || 12 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=303 bgcolor=#F1F1F1
| 179303 ||  || 12 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=304 bgcolor=#E3E3E3
| 179304 ||  || 15 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=305 bgcolor=#E3E3E3
| 179305 ||  || 15 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=306 bgcolor=#E3E3E3
| 179306 ||  || 15 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=307 bgcolor=#F1F1F1
| 179307 ||  || 12 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=308 bgcolor=#F1F1F1
| 179308 ||  || 12 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=309 bgcolor=#E3E3E3
| 179309 ||  || 12 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=310 bgcolor=#F1F1F1
| 179310 ||  || 12 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=311 bgcolor=#F1F1F1
| 179311 ||  || 14 nov 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=312 bgcolor=#E3E3E3
| 179312 ||  || 14 nov 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=313 bgcolor=#F1F1F1
| 179313 ||  || 17 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=314 bgcolor=#F1F1F1
| 179314 ||  || 17 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=315 bgcolor=#F1F1F1
| 179315 ||  || 17 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=316 bgcolor=#F1F1F1
| 179316 ||  || 17 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=317 bgcolor=#F1F1F1
| 179317 ||  || 18 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=318 bgcolor=#F1F1F1
| 179318 ||  || 17 nov 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=319 bgcolor=#F1F1F1
| 179319 ||  || 17 nov 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=320 bgcolor=#E3E3E3
| 179320 ||  || 17 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=321 bgcolor=#E3E3E3
| 179321 ||  || 17 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=322 bgcolor=#E3E3E3
| 179322 ||  || 18 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=323 bgcolor=#F1F1F1
| 179323 ||  || 19 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=324 bgcolor=#E3E3E3
| 179324 ||  || 19 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=325 bgcolor=#F1F1F1
| 179325 ||  || 19 nov 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=326 bgcolor=#F1F1F1
| 179326 ||  || 19 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=327 bgcolor=#F1F1F1
| 179327 ||  || 19 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=328 bgcolor=#E3E3E3
| 179328 ||  || 19 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=329 bgcolor=#F1F1F1
| 179329 ||  || 19 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=330 bgcolor=#E3E3E3
| 179330 ||  || 20 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=331 bgcolor=#E3E3E3
| 179331 ||  || 20 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=332 bgcolor=#F1F1F1
| 179332 ||  || 18 nov 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=333 bgcolor=#E3E3E3
| 179333 ||  || 9 dez 2001 || Socorro || LINEAR || Maria || 
|-id=334 bgcolor=#E3E3E3
| 179334 ||  || 9 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=335 bgcolor=#E3E3E3
| 179335 ||  || 9 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=336 bgcolor=#F1F1F1
| 179336 ||  || 9 dez 2001 || Socorro || LINEAR || Phocaea || 
|-id=337 bgcolor=#E3E3E3
| 179337 ||  || 9 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=338 bgcolor=#E3E3E3
| 179338 ||  || 9 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=339 bgcolor=#E3E3E3
| 179339 ||  || 10 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=340 bgcolor=#E3E3E3
| 179340 ||  || 11 dez 2001 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|-id=341 bgcolor=#E3E3E3
| 179341 ||  || 11 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=342 bgcolor=#F1F1F1
| 179342 ||  || 10 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=343 bgcolor=#F1F1F1
| 179343 ||  || 10 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=344 bgcolor=#E3E3E3
| 179344 ||  || 10 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=345 bgcolor=#E3E3E3
| 179345 ||  || 10 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=346 bgcolor=#E3E3E3
| 179346 ||  || 10 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=347 bgcolor=#E3E3E3
| 179347 ||  || 13 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=348 bgcolor=#F1F1F1
| 179348 ||  || 14 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=349 bgcolor=#F1F1F1
| 179349 ||  || 14 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=350 bgcolor=#F1F1F1
| 179350 ||  || 14 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=351 bgcolor=#E3E3E3
| 179351 ||  || 14 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=352 bgcolor=#F1F1F1
| 179352 ||  || 14 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=353 bgcolor=#E3E3E3
| 179353 ||  || 14 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=354 bgcolor=#F1F1F1
| 179354 ||  || 14 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=355 bgcolor=#E3E3E3
| 179355 ||  || 14 dez 2001 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|-id=356 bgcolor=#E3E3E3
| 179356 ||  || 14 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=357 bgcolor=#E3E3E3
| 179357 ||  || 14 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=358 bgcolor=#E3E3E3
| 179358 ||  || 14 dez 2001 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|-id=359 bgcolor=#E3E3E3
| 179359 ||  || 14 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=360 bgcolor=#E3E3E3
| 179360 ||  || 14 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=361 bgcolor=#E3E3E3
| 179361 ||  || 14 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=362 bgcolor=#E3E3E3
| 179362 ||  || 14 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=363 bgcolor=#E3E3E3
| 179363 ||  || 14 dez 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=364 bgcolor=#E3E3E3
| 179364 ||  || 11 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=365 bgcolor=#E3E3E3
| 179365 ||  || 11 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=366 bgcolor=#E3E3E3
| 179366 ||  || 11 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=367 bgcolor=#E3E3E3
| 179367 ||  || 14 dez 2001 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|-id=368 bgcolor=#E3E3E3
| 179368 ||  || 15 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=369 bgcolor=#E3E3E3
| 179369 ||  || 15 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=370 bgcolor=#E3E3E3
| 179370 ||  || 15 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=371 bgcolor=#E3E3E3
| 179371 ||  || 15 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=372 bgcolor=#E3E3E3
| 179372 ||  || 15 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=373 bgcolor=#E3E3E3
| 179373 ||  || 15 dez 2001 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|-id=374 bgcolor=#E3E3E3
| 179374 ||  || 15 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=375 bgcolor=#E3E3E3
| 179375 ||  || 15 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=376 bgcolor=#E3E3E3
| 179376 ||  || 15 dez 2001 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|-id=377 bgcolor=#E3E3E3
| 179377 ||  || 15 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=378 bgcolor=#F1F1F1
| 179378 ||  || 15 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=379 bgcolor=#E3E3E3
| 179379 ||  || 13 dez 2001 || Xinglong || SCAP || — || 
|-id=380 bgcolor=#E3E3E3
| 179380 ||  || 7 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=381 bgcolor=#E3E3E3
| 179381 ||  || 7 dez 2001 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=382 bgcolor=#E3E3E3
| 179382 ||  || 23 dez 2001 || Kingsnake || J. V. McClusky || — || 
|-id=383 bgcolor=#E3E3E3
| 179383 ||  || 17 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=384 bgcolor=#E3E3E3
| 179384 ||  || 17 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=385 bgcolor=#E3E3E3
| 179385 ||  || 17 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=386 bgcolor=#E3E3E3
| 179386 ||  || 18 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=387 bgcolor=#F1F1F1
| 179387 ||  || 18 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=388 bgcolor=#E3E3E3
| 179388 ||  || 18 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=389 bgcolor=#E3E3E3
| 179389 ||  || 18 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=390 bgcolor=#E3E3E3
| 179390 ||  || 18 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=391 bgcolor=#E3E3E3
| 179391 ||  || 17 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=392 bgcolor=#E3E3E3
| 179392 ||  || 18 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=393 bgcolor=#E3E3E3
| 179393 ||  || 18 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=394 bgcolor=#E3E3E3
| 179394 ||  || 19 dez 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=395 bgcolor=#E3E3E3
| 179395 ||  || 17 dez 2001 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|-id=396 bgcolor=#E3E3E3
| 179396 ||  || 17 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=397 bgcolor=#E3E3E3
| 179397 ||  || 18 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=398 bgcolor=#E3E3E3
| 179398 ||  || 17 dez 2001 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|-id=399 bgcolor=#E3E3E3
| 179399 ||  || 17 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=400 bgcolor=#E3E3E3
| 179400 ||  || 18 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|}

179401–179500 

|-bgcolor=#E3E3E3
| 179401 ||  || 22 dez 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=402 bgcolor=#E3E3E3
| 179402 ||  || 20 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=403 bgcolor=#E3E3E3
| 179403 ||  || 22 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=404 bgcolor=#E3E3E3
| 179404 ||  || 17 dez 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=405 bgcolor=#E3E3E3
| 179405 ||  || 17 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=406 bgcolor=#E3E3E3
| 179406 ||  || 19 dez 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=407 bgcolor=#F1F1F1
| 179407 ||  || 19 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=408 bgcolor=#E3E3E3
| 179408 ||  || 19 dez 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=409 bgcolor=#E3E3E3
| 179409 ||  || 20 dez 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=410 bgcolor=#E3E3E3
| 179410 ||  || 20 dez 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=411 bgcolor=#E3E3E3
| 179411 ||  || 18 dez 2001 || Apache Point || SDSS || Ursula || 
|-id=412 bgcolor=#E3E3E3
| 179412 ||  || 18 dez 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=413 bgcolor=#E3E3E3
| 179413 ||  || 19 dez 2001 || Apache Point || SDSS || — || 
|-id=414 bgcolor=#FAFAFA
| 179414 ||  || 7 jan 2002 || Socorro || LINEAR || Juno || 
|-id=415 bgcolor=#E3E3E3
| 179415 ||  || 10 jan 2002 || Campo Imperatore || CINEOS || — || 
|-id=416 bgcolor=#E3E3E3
| 179416 ||  || 9 jan 2002 || Črni Vrh || Črni Vrh || — || 
|-id=417 bgcolor=#FAFAFA
| 179417 ||  || 9 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=418 bgcolor=#E3E3E3
| 179418 ||  || 8 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=419 bgcolor=#E3E3E3
| 179419 ||  || 9 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=420 bgcolor=#E3E3E3
| 179420 ||  || 9 jan 2002 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|-id=421 bgcolor=#E3E3E3
| 179421 ||  || 9 jan 2002 || Socorro || LINEAR || Ursula || 
|-id=422 bgcolor=#E3E3E3
| 179422 ||  || 9 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=423 bgcolor=#E3E3E3
| 179423 ||  || 9 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=424 bgcolor=#E3E3E3
| 179424 ||  || 9 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=425 bgcolor=#E3E3E3
| 179425 ||  || 9 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=426 bgcolor=#E3E3E3
| 179426 ||  || 9 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=427 bgcolor=#E3E3E3
| 179427 ||  || 9 jan 2002 || Socorro || LINEAR || Ursula || 
|-id=428 bgcolor=#E3E3E3
| 179428 ||  || 9 jan 2002 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|-id=429 bgcolor=#E3E3E3
| 179429 ||  || 11 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=430 bgcolor=#E3E3E3
| 179430 ||  || 12 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=431 bgcolor=#E3E3E3
| 179431 ||  || 8 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=432 bgcolor=#E3E3E3
| 179432 ||  || 8 jan 2002 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|-id=433 bgcolor=#E3E3E3
| 179433 ||  || 8 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=434 bgcolor=#E3E3E3
| 179434 ||  || 8 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=435 bgcolor=#E3E3E3
| 179435 ||  || 9 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=436 bgcolor=#E3E3E3
| 179436 ||  || 9 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=437 bgcolor=#E3E3E3
| 179437 ||  || 9 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=438 bgcolor=#E3E3E3
| 179438 ||  || 9 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=439 bgcolor=#E3E3E3
| 179439 ||  || 8 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=440 bgcolor=#E3E3E3
| 179440 ||  || 9 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=441 bgcolor=#E3E3E3
| 179441 ||  || 9 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=442 bgcolor=#E3E3E3
| 179442 ||  || 9 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=443 bgcolor=#E3E3E3
| 179443 ||  || 9 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=444 bgcolor=#E3E3E3
| 179444 ||  || 9 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=445 bgcolor=#E3E3E3
| 179445 ||  || 13 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=446 bgcolor=#E3E3E3
| 179446 ||  || 13 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=447 bgcolor=#E3E3E3
| 179447 ||  || 13 jan 2002 || Socorro || LINEAR || Ursula || 
|-id=448 bgcolor=#E3E3E3
| 179448 ||  || 13 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=449 bgcolor=#E3E3E3
| 179449 ||  || 13 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=450 bgcolor=#E3E3E3
| 179450 ||  || 14 jan 2002 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|-id=451 bgcolor=#E3E3E3
| 179451 ||  || 14 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=452 bgcolor=#E3E3E3
| 179452 ||  || 14 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=453 bgcolor=#E3E3E3
| 179453 ||  || 14 jan 2002 || Socorro || LINEAR || Ursula || 
|-id=454 bgcolor=#E3E3E3
| 179454 ||  || 14 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=455 bgcolor=#E3E3E3
| 179455 ||  || 14 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=456 bgcolor=#E3E3E3
| 179456 ||  || 14 jan 2002 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|-id=457 bgcolor=#E3E3E3
| 179457 ||  || 14 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=458 bgcolor=#E3E3E3
| 179458 ||  || 14 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=459 bgcolor=#E3E3E3
| 179459 ||  || 10 jan 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=460 bgcolor=#E3E3E3
| 179460 ||  || 11 jan 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=461 bgcolor=#E3E3E3
| 179461 ||  || 8 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=462 bgcolor=#E3E3E3
| 179462 ||  || 12 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=463 bgcolor=#E3E3E3
| 179463 ||  || 9 jan 2002 || Nashville || R. Clingan || — || 
|-id=464 bgcolor=#E3E3E3
| 179464 ||  || 19 jan 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung || Ursula || 
|-id=465 bgcolor=#E3E3E3
| 179465 ||  || 18 jan 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=466 bgcolor=#E3E3E3
| 179466 ||  || 19 jan 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=467 bgcolor=#E3E3E3
| 179467 ||  || 18 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=468 bgcolor=#E3E3E3
| 179468 ||  || 19 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=469 bgcolor=#E3E3E3
| 179469 ||  || 22 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=470 bgcolor=#E3E3E3
| 179470 ||  || 23 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=471 bgcolor=#E3E3E3
| 179471 ||  || 23 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=472 bgcolor=#E3E3E3
| 179472 ||  || 23 jan 2002 || Socorro || LINEAR || Ursula || 
|-id=473 bgcolor=#E3E3E3
| 179473 ||  || 17 jan 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=474 bgcolor=#E3E3E3
| 179474 ||  || 20 jan 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=475 bgcolor=#E3E3E3
| 179475 ||  || 21 jan 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || Brangane || 
|-id=476 bgcolor=#E3E3E3
| 179476 ||  || 21 jan 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=477 bgcolor=#E3E3E3
| 179477 ||  || 21 jan 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=478 bgcolor=#E3E3E3
| 179478 ||  || 21 jan 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=479 bgcolor=#E3E3E3
| 179479 ||  || 3 fev 2002 || Palomar || NEAT || Ursula || 
|-id=480 bgcolor=#E3E3E3
| 179480 ||  || 3 fev 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=481 bgcolor=#E3E3E3
| 179481 ||  || 8 fev 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung || — || 
|-id=482 bgcolor=#E3E3E3
| 179482 ||  || 6 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=483 bgcolor=#E3E3E3
| 179483 ||  || 6 fev 2002 || Socorro || LINEAR || Ursula || 
|-id=484 bgcolor=#E3E3E3
| 179484 ||  || 6 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=485 bgcolor=#E3E3E3
| 179485 ||  || 5 fev 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=486 bgcolor=#E3E3E3
| 179486 ||  || 6 fev 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=487 bgcolor=#E3E3E3
| 179487 ||  || 6 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=488 bgcolor=#E3E3E3
| 179488 ||  || 6 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=489 bgcolor=#E3E3E3
| 179489 ||  || 6 fev 2002 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|-id=490 bgcolor=#E3E3E3
| 179490 ||  || 7 fev 2002 || Socorro || LINEAR || Ursula || 
|-id=491 bgcolor=#E3E3E3
| 179491 ||  || 7 fev 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=492 bgcolor=#E3E3E3
| 179492 ||  || 3 fev 2002 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=493 bgcolor=#E3E3E3
| 179493 ||  || 6 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=494 bgcolor=#E3E3E3
| 179494 ||  || 6 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=495 bgcolor=#E3E3E3
| 179495 ||  || 6 fev 2002 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|-id=496 bgcolor=#E3E3E3
| 179496 ||  || 7 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=497 bgcolor=#E3E3E3
| 179497 ||  || 7 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=498 bgcolor=#E3E3E3
| 179498 ||  || 7 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=499 bgcolor=#E3E3E3
| 179499 ||  || 7 fev 2002 || Socorro || LINEAR || Ursula || 
|-id=500 bgcolor=#E3E3E3
| 179500 ||  || 7 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|}

179501–179600 

|-bgcolor=#E3E3E3
| 179501 ||  || 7 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=502 bgcolor=#E3E3E3
| 179502 ||  || 7 fev 2002 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|-id=503 bgcolor=#E3E3E3
| 179503 ||  || 7 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=504 bgcolor=#E3E3E3
| 179504 ||  || 14 fev 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung || Ursula || 
|-id=505 bgcolor=#E3E3E3
| 179505 ||  || 7 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=506 bgcolor=#E3E3E3
| 179506 ||  || 7 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=507 bgcolor=#E3E3E3
| 179507 ||  || 7 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=508 bgcolor=#E3E3E3
| 179508 ||  || 8 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=509 bgcolor=#E3E3E3
| 179509 ||  || 8 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=510 bgcolor=#E3E3E3
| 179510 ||  || 8 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=511 bgcolor=#E3E3E3
| 179511 ||  || 9 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=512 bgcolor=#E3E3E3
| 179512 ||  || 9 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=513 bgcolor=#E3E3E3
| 179513 ||  || 6 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=514 bgcolor=#E3E3E3
| 179514 ||  || 6 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=515 bgcolor=#E3E3E3
| 179515 ||  || 7 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=516 bgcolor=#E3E3E3
| 179516 ||  || 7 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=517 bgcolor=#E3E3E3
| 179517 ||  || 7 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=518 bgcolor=#E3E3E3
| 179518 ||  || 8 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=519 bgcolor=#E3E3E3
| 179519 ||  || 8 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=520 bgcolor=#E3E3E3
| 179520 ||  || 8 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=521 bgcolor=#E3E3E3
| 179521 ||  || 8 fev 2002 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|-id=522 bgcolor=#E3E3E3
| 179522 ||  || 8 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=523 bgcolor=#E3E3E3
| 179523 ||  || 8 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=524 bgcolor=#E3E3E3
| 179524 ||  || 8 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=525 bgcolor=#E3E3E3
| 179525 ||  || 10 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=526 bgcolor=#E3E3E3
| 179526 ||  || 10 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=527 bgcolor=#E3E3E3
| 179527 ||  || 10 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=528 bgcolor=#E3E3E3
| 179528 ||  || 10 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=529 bgcolor=#E3E3E3
| 179529 ||  || 10 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=530 bgcolor=#E3E3E3
| 179530 ||  || 10 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=531 bgcolor=#E3E3E3
| 179531 ||  || 10 fev 2002 || Socorro || LINEAR || Ursula || 
|-id=532 bgcolor=#E3E3E3
| 179532 ||  || 10 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=533 bgcolor=#E3E3E3
| 179533 ||  || 10 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=534 bgcolor=#E3E3E3
| 179534 ||  || 10 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=535 bgcolor=#E3E3E3
| 179535 ||  || 10 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=536 bgcolor=#E3E3E3
| 179536 ||  || 14 fev 2002 || Bergisch Gladbach || W. Bickel || — || 
|-id=537 bgcolor=#E3E3E3
| 179537 ||  || 9 fev 2002 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=538 bgcolor=#E3E3E3
| 179538 ||  || 11 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=539 bgcolor=#E3E3E3
| 179539 ||  || 11 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=540 bgcolor=#E3E3E3
| 179540 ||  || 4 fev 2002 || Cima Ekar || ADAS || — || 
|-id=541 bgcolor=#E3E3E3
| 179541 ||  || 7 fev 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=542 bgcolor=#E3E3E3
| 179542 ||  || 6 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=543 bgcolor=#E3E3E3
| 179543 ||  || 6 fev 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=544 bgcolor=#E3E3E3
| 179544 ||  || 11 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=545 bgcolor=#E3E3E3
| 179545 ||  || 10 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=546 bgcolor=#E3E3E3
| 179546 ||  || 10 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=547 bgcolor=#E3E3E3
| 179547 ||  || 10 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=548 bgcolor=#E3E3E3
| 179548 ||  || 10 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=549 bgcolor=#E3E3E3
| 179549 ||  || 10 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=550 bgcolor=#E3E3E3
| 179550 ||  || 12 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=551 bgcolor=#E3E3E3
| 179551 ||  || 11 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=552 bgcolor=#E3E3E3
| 179552 ||  || 8 fev 2002 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=553 bgcolor=#E3E3E3
| 179553 || 2002 DJ || 16 fev 2002 || Bohyunsan || Y.-B. Jeon, B.-C. Lee || — || 
|-id=554 bgcolor=#E3E3E3
| 179554 ||  || 19 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=555 bgcolor=#E3E3E3
| 179555 ||  || 16 fev 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=556 bgcolor=#E3E3E3
| 179556 ||  || 20 fev 2002 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=557 bgcolor=#E3E3E3
| 179557 ||  || 19 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=558 bgcolor=#E3E3E3
| 179558 ||  || 19 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=559 bgcolor=#E3E3E3
| 179559 ||  || 28 fev 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=560 bgcolor=#E3E3E3
| 179560 ||  || 13 mar 2002 || Kleť || Kleť Obs. || — || 
|-id=561 bgcolor=#E3E3E3
| 179561 ||  || 5 mar 2002 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=562 bgcolor=#E3E3E3
| 179562 ||  || 9 mar 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=563 bgcolor=#FAFAFA
| 179563 ||  || 12 mar 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=564 bgcolor=#E3E3E3
| 179564 ||  || 13 mar 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=565 bgcolor=#FAFAFA
| 179565 ||  || 13 mar 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=566 bgcolor=#E3E3E3
| 179566 ||  || 13 mar 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=567 bgcolor=#E3E3E3
| 179567 ||  || 13 mar 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=568 bgcolor=#E3E3E3
| 179568 ||  || 9 mar 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=569 bgcolor=#E3E3E3
| 179569 ||  || 14 mar 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=570 bgcolor=#E3E3E3
| 179570 ||  || 14 mar 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=571 bgcolor=#E3E3E3
| 179571 ||  || 14 mar 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=572 bgcolor=#E3E3E3
| 179572 ||  || 16 mar 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=573 bgcolor=#E3E3E3
| 179573 ||  || 19 mar 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=574 bgcolor=#E3E3E3
| 179574 ||  || 19 mar 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=575 bgcolor=#E3E3E3
| 179575 ||  || 20 mar 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=576 bgcolor=#FAFAFA
| 179576 ||  || 10 abr 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=577 bgcolor=#E3E3E3
| 179577 ||  || 14 abr 2002 || Socorro || LINEAR || Ursula || 
|-id=578 bgcolor=#E3E3E3
| 179578 ||  || 15 abr 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=579 bgcolor=#FAFAFA
| 179579 ||  || 5 abr 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=580 bgcolor=#E3E3E3
| 179580 ||  || 12 abr 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=581 bgcolor=#E3E3E3
| 179581 || 2002 HZ || 16 abr 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=582 bgcolor=#E3E3E3
| 179582 ||  || 4 mai 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=583 bgcolor=#FAFAFA
| 179583 ||  || 8 mai 2002 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=584 bgcolor=#FAFAFA
| 179584 ||  || 11 mai 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=585 bgcolor=#FAFAFA
| 179585 ||  || 11 mai 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=586 bgcolor=#FFDAB5
| 179586 ||  || 18 mai 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=587 bgcolor=#FFDAB5
| 179587 ||  || 5 jun 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=588 bgcolor=#FAFAFA
| 179588 ||  || 5 jun 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=589 bgcolor=#FAFAFA
| 179589 ||  || 2 jun 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=590 bgcolor=#FAFAFA
| 179590 ||  || 3 jun 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=591 bgcolor=#FAFAFA
| 179591 ||  || 9 jun 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=592 bgcolor=#FAFAFA
| 179592 ||  || 10 jun 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=593 bgcolor=#FAFAFA
| 179593 Penglangxiaoxue ||  || 1 jun 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=594 bgcolor=#FAFAFA
| 179594 ||  || 17 jun 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=595 bgcolor=#FAFAFA
| 179595 Belkovich ||  || 22 jun 2002 || La Palma || A. Fitzsimmons, I. P. Williams || — || 
|-id=596 bgcolor=#FFDAB5
| 179596 ||  || 13 jul 2002 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=597 bgcolor=#FAFAFA
| 179597 ||  || 9 jul 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=598 bgcolor=#FAFAFA
| 179598 ||  || 9 jul 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=599 bgcolor=#FAFAFA
| 179599 ||  || 9 jul 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=600 bgcolor=#FAFAFA
| 179600 ||  || 13 jul 2002 || Haleakalā || NEAT || — || 
|}

179601–179700 

|-bgcolor=#FAFAFA
| 179601 ||  || 9 jul 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=602 bgcolor=#FAFAFA
| 179602 ||  || 15 jul 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=603 bgcolor=#F1F1F1
| 179603 ||  || 13 jul 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=604 bgcolor=#FAFAFA
| 179604 ||  || 14 jul 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=605 bgcolor=#FAFAFA
| 179605 ||  || 12 jul 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=606 bgcolor=#FAFAFA
| 179606 ||  || 12 jul 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=607 bgcolor=#FAFAFA
| 179607 ||  || 20 jul 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=608 bgcolor=#FAFAFA
| 179608 ||  || 22 jul 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=609 bgcolor=#FAFAFA
| 179609 ||  || 18 jul 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=610 bgcolor=#FAFAFA
| 179610 ||  || 17 jul 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=611 bgcolor=#F1F1F1
| 179611 ||  || 30 jul 2002 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=612 bgcolor=#FAFAFA
| 179612 ||  || 22 jul 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=613 bgcolor=#FAFAFA
| 179613 ||  || 4 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=614 bgcolor=#FAFAFA
| 179614 ||  || 5 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=615 bgcolor=#FAFAFA
| 179615 ||  || 6 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=616 bgcolor=#FAFAFA
| 179616 ||  || 6 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=617 bgcolor=#F1F1F1
| 179617 ||  || 6 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=618 bgcolor=#FAFAFA
| 179618 ||  || 6 ago 2002 || Palomar || NEAT || Mitidika || 
|-id=619 bgcolor=#FAFAFA
| 179619 ||  || 6 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=620 bgcolor=#FAFAFA
| 179620 ||  || 6 ago 2002 || Campo Imperatore || CINEOS || — || 
|-id=621 bgcolor=#FAFAFA
| 179621 ||  || 8 ago 2002 || Eskridge || Farpoint Obs. || — || 
|-id=622 bgcolor=#FAFAFA
| 179622 ||  || 6 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=623 bgcolor=#FAFAFA
| 179623 ||  || 10 ago 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=624 bgcolor=#FAFAFA
| 179624 ||  || 9 ago 2002 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=625 bgcolor=#FAFAFA
| 179625 ||  || 9 ago 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=626 bgcolor=#FAFAFA
| 179626 ||  || 9 ago 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=627 bgcolor=#FAFAFA
| 179627 ||  || 9 ago 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=628 bgcolor=#FAFAFA
| 179628 ||  || 10 ago 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=629 bgcolor=#FAFAFA
| 179629 ||  || 10 ago 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=630 bgcolor=#FFDAB5
| 179630 ||  || 11 ago 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=631 bgcolor=#FAFAFA
| 179631 ||  || 12 ago 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=632 bgcolor=#F1F1F1
| 179632 ||  || 13 ago 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=633 bgcolor=#FAFAFA
| 179633 ||  || 13 ago 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=634 bgcolor=#FAFAFA
| 179634 ||  || 11 ago 2002 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=635 bgcolor=#FAFAFA
| 179635 ||  || 14 ago 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=636 bgcolor=#FAFAFA
| 179636 ||  || 14 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=637 bgcolor=#FAFAFA
| 179637 ||  || 13 ago 2002 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=638 bgcolor=#FAFAFA
| 179638 ||  || 14 ago 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=639 bgcolor=#F1F1F1
| 179639 ||  || 13 ago 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=640 bgcolor=#FAFAFA
| 179640 ||  || 13 ago 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=641 bgcolor=#FAFAFA
| 179641 ||  || 13 ago 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=642 bgcolor=#F1F1F1
| 179642 ||  || 14 ago 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=643 bgcolor=#FAFAFA
| 179643 ||  || 14 ago 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=644 bgcolor=#FAFAFA
| 179644 ||  || 14 ago 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=645 bgcolor=#FAFAFA
| 179645 ||  || 14 ago 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=646 bgcolor=#FAFAFA
| 179646 ||  || 14 ago 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=647 bgcolor=#FAFAFA
| 179647 Stuartrobbins ||  || 10 ago 2002 || Cerro Tololo || M. W. Buie || — || 
|-id=648 bgcolor=#FAFAFA
| 179648 ||  || 8 ago 2002 || Palomar || S. F. Hönig || — || 
|-id=649 bgcolor=#F1F1F1
| 179649 ||  || 8 ago 2002 || Palomar || S. F. Hönig || — || 
|-id=650 bgcolor=#FAFAFA
| 179650 ||  || 8 ago 2002 || Palomar || S. F. Hönig || — || 
|-id=651 bgcolor=#FAFAFA
| 179651 ||  || 8 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=652 bgcolor=#FAFAFA
| 179652 ||  || 11 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=653 bgcolor=#FAFAFA
| 179653 ||  || 11 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=654 bgcolor=#F1F1F1
| 179654 ||  || 11 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=655 bgcolor=#FAFAFA
| 179655 ||  || 16 ago 2002 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=656 bgcolor=#FAFAFA
| 179656 ||  || 16 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=657 bgcolor=#FAFAFA
| 179657 ||  || 26 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=658 bgcolor=#FAFAFA
| 179658 ||  || 26 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=659 bgcolor=#F1F1F1
| 179659 ||  || 28 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=660 bgcolor=#FAFAFA
| 179660 ||  || 27 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=661 bgcolor=#FAFAFA
| 179661 ||  || 28 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=662 bgcolor=#FAFAFA
| 179662 ||  || 28 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=663 bgcolor=#FAFAFA
| 179663 ||  || 29 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=664 bgcolor=#FAFAFA
| 179664 ||  || 29 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=665 bgcolor=#FAFAFA
| 179665 ||  || 29 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=666 bgcolor=#F1F1F1
| 179666 ||  || 29 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=667 bgcolor=#FAFAFA
| 179667 ||  || 29 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=668 bgcolor=#FAFAFA
| 179668 ||  || 29 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=669 bgcolor=#FAFAFA
| 179669 ||  || 29 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=670 bgcolor=#FAFAFA
| 179670 ||  || 29 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=671 bgcolor=#F1F1F1
| 179671 ||  || 30 ago 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=672 bgcolor=#FAFAFA
| 179672 ||  || 20 ago 2002 || Palomar || R. Matson || — || 
|-id=673 bgcolor=#FAFAFA
| 179673 ||  || 29 ago 2002 || Palomar || R. Matson || — || 
|-id=674 bgcolor=#FAFAFA
| 179674 ||  || 17 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=675 bgcolor=#FAFAFA
| 179675 ||  || 17 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=676 bgcolor=#FAFAFA
| 179676 ||  || 28 ago 2002 || Palomar || NEAT || Mitidika || 
|-id=677 bgcolor=#FAFAFA
| 179677 ||  || 30 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=678 bgcolor=#FAFAFA
| 179678 Rietmeijer ||  || 26 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=679 bgcolor=#FAFAFA
| 179679 ||  || 28 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=680 bgcolor=#FAFAFA
| 179680 ||  || 18 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=681 bgcolor=#FAFAFA
| 179681 ||  || 17 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=682 bgcolor=#FAFAFA
| 179682 ||  || 16 ago 2002 || Nanchuan || Q.-z. Ye || — || 
|-id=683 bgcolor=#FAFAFA
| 179683 ||  || 27 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=684 bgcolor=#FAFAFA
| 179684 ||  || 29 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=685 bgcolor=#FAFAFA
| 179685 ||  || 18 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=686 bgcolor=#FAFAFA
| 179686 ||  || 17 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=687 bgcolor=#FAFAFA
| 179687 ||  || 29 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=688 bgcolor=#FAFAFA
| 179688 ||  || 30 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=689 bgcolor=#FAFAFA
| 179689 ||  || 1 set 2002 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=690 bgcolor=#FAFAFA
| 179690 ||  || 3 set 2002 || Haleakala || NEAT || Mitidika || 
|-id=691 bgcolor=#FAFAFA
| 179691 ||  || 3 set 2002 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=692 bgcolor=#FAFAFA
| 179692 ||  || 4 set 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=693 bgcolor=#FAFAFA
| 179693 ||  || 4 set 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=694 bgcolor=#FAFAFA
| 179694 ||  || 4 set 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=695 bgcolor=#FAFAFA
| 179695 ||  || 4 set 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || Mitidika || 
|-id=696 bgcolor=#FAFAFA
| 179696 ||  || 4 set 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=697 bgcolor=#FAFAFA
| 179697 ||  || 4 set 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=698 bgcolor=#FAFAFA
| 179698 ||  || 4 set 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=699 bgcolor=#F1F1F1
| 179699 ||  || 5 set 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=700 bgcolor=#FAFAFA
| 179700 ||  || 3 set 2002 || Haleakalā || NEAT || — || 
|}

179701–179800 

|-bgcolor=#FAFAFA
| 179701 ||  || 4 set 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=702 bgcolor=#FAFAFA
| 179702 ||  || 4 set 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=703 bgcolor=#FAFAFA
| 179703 ||  || 5 set 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=704 bgcolor=#FAFAFA
| 179704 ||  || 5 set 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=705 bgcolor=#F1F1F1
| 179705 ||  || 5 set 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=706 bgcolor=#FAFAFA
| 179706 ||  || 5 set 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=707 bgcolor=#FAFAFA
| 179707 ||  || 5 set 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=708 bgcolor=#FAFAFA
| 179708 ||  || 5 set 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=709 bgcolor=#FAFAFA
| 179709 ||  || 5 set 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=710 bgcolor=#FAFAFA
| 179710 ||  || 5 set 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=711 bgcolor=#F1F1F1
| 179711 ||  || 5 set 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=712 bgcolor=#FAFAFA
| 179712 ||  || 5 set 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=713 bgcolor=#FAFAFA
| 179713 ||  || 5 set 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=714 bgcolor=#FAFAFA
| 179714 ||  || 5 set 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=715 bgcolor=#FAFAFA
| 179715 ||  || 5 set 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=716 bgcolor=#FAFAFA
| 179716 ||  || 5 set 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=717 bgcolor=#FAFAFA
| 179717 ||  || 5 set 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=718 bgcolor=#FAFAFA
| 179718 ||  || 3 set 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=719 bgcolor=#FAFAFA
| 179719 ||  || 5 set 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=720 bgcolor=#FAFAFA
| 179720 ||  || 5 set 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=721 bgcolor=#F1F1F1
| 179721 ||  || 5 set 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=722 bgcolor=#FAFAFA
| 179722 ||  || 5 set 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=723 bgcolor=#F1F1F1
| 179723 ||  || 5 set 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=724 bgcolor=#FAFAFA
| 179724 ||  || 5 set 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=725 bgcolor=#F1F1F1
| 179725 ||  || 5 set 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=726 bgcolor=#FAFAFA
| 179726 ||  || 5 set 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=727 bgcolor=#FAFAFA
| 179727 ||  || 5 set 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=728 bgcolor=#FAFAFA
| 179728 ||  || 5 set 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=729 bgcolor=#FAFAFA
| 179729 ||  || 5 set 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=730 bgcolor=#FAFAFA
| 179730 ||  || 5 set 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=731 bgcolor=#FAFAFA
| 179731 ||  || 5 set 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=732 bgcolor=#F1F1F1
| 179732 ||  || 5 set 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=733 bgcolor=#FAFAFA
| 179733 ||  || 5 set 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=734 bgcolor=#FAFAFA
| 179734 ||  || 5 set 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=735 bgcolor=#FAFAFA
| 179735 ||  || 5 set 2002 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=736 bgcolor=#FAFAFA
| 179736 ||  || 6 set 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=737 bgcolor=#FAFAFA
| 179737 ||  || 6 set 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=738 bgcolor=#FAFAFA
| 179738 ||  || 5 set 2002 || Kvistaberg || UDAS || — || 
|-id=739 bgcolor=#F1F1F1
| 179739 ||  || 9 set 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=740 bgcolor=#FAFAFA
| 179740 ||  || 11 set 2002 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=741 bgcolor=#FAFAFA
| 179741 ||  || 10 set 2002 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=742 bgcolor=#FAFAFA
| 179742 ||  || 11 set 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=743 bgcolor=#FAFAFA
| 179743 ||  || 13 set 2002 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=744 bgcolor=#FAFAFA
| 179744 ||  || 11 set 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=745 bgcolor=#F1F1F1
| 179745 ||  || 12 set 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=746 bgcolor=#FAFAFA
| 179746 ||  || 12 set 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=747 bgcolor=#F1F1F1
| 179747 ||  || 13 set 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=748 bgcolor=#FAFAFA
| 179748 ||  || 13 set 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=749 bgcolor=#FAFAFA
| 179749 ||  || 13 set 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=750 bgcolor=#FAFAFA
| 179750 ||  || 13 set 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=751 bgcolor=#F1F1F1
| 179751 ||  || 14 set 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=752 bgcolor=#FAFAFA
| 179752 ||  || 14 set 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=753 bgcolor=#FAFAFA
| 179753 ||  || 14 set 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=754 bgcolor=#FAFAFA
| 179754 ||  || 14 set 2002 || Palomar || NEAT || Mitidika || 
|-id=755 bgcolor=#FAFAFA
| 179755 ||  || 14 set 2002 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=756 bgcolor=#FAFAFA
| 179756 ||  || 15 set 2002 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=757 bgcolor=#FAFAFA
| 179757 ||  || 13 set 2002 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=758 bgcolor=#FAFAFA
| 179758 ||  || 14 set 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=759 bgcolor=#FAFAFA
| 179759 ||  || 15 set 2002 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=760 bgcolor=#F1F1F1
| 179760 ||  || 15 set 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=761 bgcolor=#FAFAFA
| 179761 ||  || 1 set 2002 || Palomar || S. F. Hönig || Mitidika || 
|-id=762 bgcolor=#F1F1F1
| 179762 ||  || 14 set 2002 || Palomar || R. Matson || — || 
|-id=763 bgcolor=#F1F1F1
| 179763 ||  || 13 set 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=764 bgcolor=#FAFAFA
| 179764 Myriamsarah || 2002 SC || 16 set 2002 || Vicques || M. Ory || — || 
|-id=765 bgcolor=#FAFAFA
| 179765 ||  || 27 set 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=766 bgcolor=#FAFAFA
| 179766 ||  || 27 set 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=767 bgcolor=#F1F1F1
| 179767 ||  || 27 set 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=768 bgcolor=#F1F1F1
| 179768 ||  || 27 set 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=769 bgcolor=#F1F1F1
| 179769 ||  || 26 set 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=770 bgcolor=#FAFAFA
| 179770 ||  || 26 set 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=771 bgcolor=#FAFAFA
| 179771 ||  || 28 set 2002 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=772 bgcolor=#FAFAFA
| 179772 ||  || 28 set 2002 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=773 bgcolor=#FAFAFA
| 179773 ||  || 29 set 2002 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=774 bgcolor=#FAFAFA
| 179774 ||  || 30 set 2002 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=775 bgcolor=#FFDAB5
| 179775 ||  || 29 set 2002 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=776 bgcolor=#FAFAFA
| 179776 ||  || 29 set 2002 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=777 bgcolor=#FAFAFA
| 179777 ||  || 30 set 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=778 bgcolor=#FFDAB5
| 179778 ||  || 30 set 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=779 bgcolor=#FAFAFA
| 179779 ||  || 30 set 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=780 bgcolor=#FAFAFA
| 179780 ||  || 16 set 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=781 bgcolor=#FAFAFA
| 179781 ||  || 26 set 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=782 bgcolor=#FAFAFA
| 179782 ||  || 17 set 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=783 bgcolor=#FAFAFA
| 179783 ||  || 16 set 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=784 bgcolor=#F1F1F1
| 179784 ||  || 16 set 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=785 bgcolor=#FAFAFA
| 179785 ||  || 1 out 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=786 bgcolor=#FAFAFA
| 179786 ||  || 1 out 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || Mitidika || 
|-id=787 bgcolor=#FAFAFA
| 179787 ||  || 1 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=788 bgcolor=#FAFAFA
| 179788 ||  || 1 out 2002 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=789 bgcolor=#F1F1F1
| 179789 ||  || 1 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=790 bgcolor=#FAFAFA
| 179790 ||  || 1 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=791 bgcolor=#F1F1F1
| 179791 ||  || 2 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=792 bgcolor=#F1F1F1
| 179792 ||  || 2 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=793 bgcolor=#F1F1F1
| 179793 ||  || 2 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=794 bgcolor=#FAFAFA
| 179794 ||  || 2 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=795 bgcolor=#FAFAFA
| 179795 ||  || 2 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=796 bgcolor=#F1F1F1
| 179796 ||  || 2 out 2002 || Socorro || LINEAR || Phocaea || 
|-id=797 bgcolor=#FAFAFA
| 179797 ||  || 2 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=798 bgcolor=#FAFAFA
| 179798 ||  || 2 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=799 bgcolor=#F1F1F1
| 179799 ||  || 2 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=800 bgcolor=#FAFAFA
| 179800 ||  || 2 out 2002 || Socorro || LINEAR || Mitidika || 
|}

179801–179900 

|-bgcolor=#F1F1F1
| 179801 ||  || 2 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=802 bgcolor=#F1F1F1
| 179802 ||  || 2 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=803 bgcolor=#FAFAFA
| 179803 ||  || 2 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=804 bgcolor=#F1F1F1
| 179804 ||  || 3 out 2002 || Campo Imperatore || CINEOS || — || 
|-id=805 bgcolor=#F1F1F1
| 179805 ||  || 3 out 2002 || Campo Imperatore || CINEOS || — || 
|-id=806 bgcolor=#FFD5EA
| 179806 ||  || 5 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=807 bgcolor=#F1F1F1
| 179807 ||  || 6 out 2002 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=808 bgcolor=#F1F1F1
| 179808 ||  || 9 out 2002 || Tenagra II || C. W. Juels, P. R. Holvorcem || Phocaea || 
|-id=809 bgcolor=#FAFAFA
| 179809 ||  || 3 out 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=810 bgcolor=#FAFAFA
| 179810 ||  || 1 out 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=811 bgcolor=#F1F1F1
| 179811 ||  || 1 out 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=812 bgcolor=#FAFAFA
| 179812 ||  || 1 out 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=813 bgcolor=#F1F1F1
| 179813 ||  || 1 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=814 bgcolor=#FAFAFA
| 179814 ||  || 1 out 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=815 bgcolor=#FAFAFA
| 179815 ||  || 1 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=816 bgcolor=#FAFAFA
| 179816 ||  || 2 out 2002 || Campo Imperatore || CINEOS || — || 
|-id=817 bgcolor=#FAFAFA
| 179817 ||  || 3 out 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=818 bgcolor=#FAFAFA
| 179818 ||  || 3 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=819 bgcolor=#F1F1F1
| 179819 ||  || 3 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=820 bgcolor=#FAFAFA
| 179820 ||  || 4 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=821 bgcolor=#FAFAFA
| 179821 ||  || 4 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=822 bgcolor=#F1F1F1
| 179822 ||  || 3 out 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=823 bgcolor=#F1F1F1
| 179823 ||  || 3 out 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=824 bgcolor=#FAFAFA
| 179824 ||  || 4 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=825 bgcolor=#FAFAFA
| 179825 ||  || 4 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=826 bgcolor=#FAFAFA
| 179826 ||  || 4 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=827 bgcolor=#FAFAFA
| 179827 ||  || 4 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=828 bgcolor=#FAFAFA
| 179828 ||  || 4 out 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=829 bgcolor=#F1F1F1
| 179829 ||  || 5 out 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=830 bgcolor=#F1F1F1
| 179830 ||  || 5 out 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=831 bgcolor=#F1F1F1
| 179831 ||  || 2 out 2002 || Haleakalā || NEAT || Eos || 
|-id=832 bgcolor=#F1F1F1
| 179832 ||  || 13 out 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=833 bgcolor=#F1F1F1
| 179833 ||  || 14 out 2002 || Socorro || LINEAR || Phocaea || 
|-id=834 bgcolor=#F1F1F1
| 179834 ||  || 14 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=835 bgcolor=#FAFAFA
| 179835 ||  || 4 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=836 bgcolor=#F1F1F1
| 179836 ||  || 5 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=837 bgcolor=#FAFAFA
| 179837 ||  || 4 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=838 bgcolor=#FAFAFA
| 179838 ||  || 5 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=839 bgcolor=#F1F1F1
| 179839 ||  || 6 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=840 bgcolor=#F1F1F1
| 179840 ||  || 7 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=841 bgcolor=#FAFAFA
| 179841 ||  || 8 out 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=842 bgcolor=#F1F1F1
| 179842 ||  || 8 out 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=843 bgcolor=#F1F1F1
| 179843 ||  || 8 out 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=844 bgcolor=#FAFAFA
| 179844 ||  || 7 out 2002 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=845 bgcolor=#FAFAFA
| 179845 ||  || 7 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=846 bgcolor=#FAFAFA
| 179846 ||  || 9 out 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=847 bgcolor=#F1F1F1
| 179847 ||  || 9 out 2002 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=848 bgcolor=#FAFAFA
| 179848 ||  || 7 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=849 bgcolor=#FAFAFA
| 179849 ||  || 7 out 2002 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=850 bgcolor=#FAFAFA
| 179850 ||  || 8 out 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=851 bgcolor=#FAFAFA
| 179851 ||  || 8 out 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=852 bgcolor=#F1F1F1
| 179852 ||  || 9 out 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=853 bgcolor=#FAFAFA
| 179853 ||  || 9 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=854 bgcolor=#F1F1F1
| 179854 ||  || 9 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=855 bgcolor=#F1F1F1
| 179855 ||  || 9 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=856 bgcolor=#F1F1F1
| 179856 ||  || 10 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=857 bgcolor=#F1F1F1
| 179857 ||  || 10 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=858 bgcolor=#F1F1F1
| 179858 ||  || 10 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=859 bgcolor=#F1F1F1
| 179859 ||  || 8 out 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=860 bgcolor=#FAFAFA
| 179860 ||  || 9 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=861 bgcolor=#F1F1F1
| 179861 ||  || 9 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=862 bgcolor=#FAFAFA
| 179862 ||  || 9 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=863 bgcolor=#FAFAFA
| 179863 ||  || 9 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=864 bgcolor=#F1F1F1
| 179864 ||  || 9 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=865 bgcolor=#F1F1F1
| 179865 ||  || 9 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=866 bgcolor=#F1F1F1
| 179866 ||  || 10 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=867 bgcolor=#F1F1F1
| 179867 ||  || 10 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=868 bgcolor=#FAFAFA
| 179868 ||  || 10 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=869 bgcolor=#FAFAFA
| 179869 ||  || 10 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=870 bgcolor=#FAFAFA
| 179870 ||  || 10 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=871 bgcolor=#F1F1F1
| 179871 ||  || 10 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=872 bgcolor=#F1F1F1
| 179872 ||  || 12 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=873 bgcolor=#F1F1F1
| 179873 ||  || 11 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=874 bgcolor=#F1F1F1
| 179874 ||  || 4 out 2002 || Apache Point || SDSS || — || 
|-id=875 bgcolor=#FAFAFA
| 179875 Budavari ||  || 5 out 2002 || Apache Point || SDSS || — || 
|-id=876 bgcolor=#FAFAFA
| 179876 ||  || 5 out 2002 || Apache Point || SDSS || — || 
|-id=877 bgcolor=#F1F1F1
| 179877 ||  || 5 out 2002 || Apache Point || SDSS || — || 
|-id=878 bgcolor=#F1F1F1
| 179878 ||  || 4 out 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=879 bgcolor=#FFDAB5
| 179879 || 2002 UB || 16 out 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=880 bgcolor=#F1F1F1
| 179880 || 2002 UE || 18 out 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=881 bgcolor=#F1F1F1
| 179881 ||  || 28 out 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=882 bgcolor=#F1F1F1
| 179882 ||  || 30 out 2002 || Socorro || LINEAR || Phocaea || 
|-id=883 bgcolor=#F1F1F1
| 179883 ||  || 30 out 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=884 bgcolor=#F1F1F1
| 179884 ||  || 30 out 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=885 bgcolor=#F1F1F1
| 179885 ||  || 30 out 2002 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=886 bgcolor=#FAFAFA
| 179886 ||  || 28 out 2002 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=887 bgcolor=#F1F1F1
| 179887 ||  || 30 out 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=888 bgcolor=#F1F1F1
| 179888 ||  || 31 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=889 bgcolor=#FAFAFA
| 179889 ||  || 31 out 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=890 bgcolor=#F1F1F1
| 179890 ||  || 30 out 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=891 bgcolor=#F1F1F1
| 179891 ||  || 30 out 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=892 bgcolor=#FAFAFA
| 179892 ||  || 31 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=893 bgcolor=#F1F1F1
| 179893 ||  || 31 out 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=894 bgcolor=#FAFAFA
| 179894 ||  || 31 out 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=895 bgcolor=#F1F1F1
| 179895 ||  || 31 out 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=896 bgcolor=#F1F1F1
| 179896 ||  || 31 out 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=897 bgcolor=#FAFAFA
| 179897 ||  || 31 out 2002 || La Palma || La Palma Obs. || — || 
|-id=898 bgcolor=#F1F1F1
| 179898 ||  || 31 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=899 bgcolor=#F1F1F1
| 179899 ||  || 31 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=900 bgcolor=#F1F1F1
| 179900 ||  || 31 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|}

179901–180000 

|-bgcolor=#F1F1F1
| 179901 ||  || 30 out 2002 || Apache Point || SDSS || — || 
|-id=902 bgcolor=#88F2FF
| 179902 ||  || 4 nov 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=903 bgcolor=#F1F1F1
| 179903 ||  || 4 nov 2002 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=904 bgcolor=#F1F1F1
| 179904 ||  || 1 nov 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=905 bgcolor=#F1F1F1
| 179905 ||  || 4 nov 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=906 bgcolor=#F1F1F1
| 179906 ||  || 5 nov 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=907 bgcolor=#FAFAFA
| 179907 ||  || 5 nov 2002 || Kvistaberg || UDAS || — || 
|-id=908 bgcolor=#F1F1F1
| 179908 ||  || 5 nov 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=909 bgcolor=#F1F1F1
| 179909 ||  || 5 nov 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=910 bgcolor=#FAFAFA
| 179910 ||  || 5 nov 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=911 bgcolor=#F1F1F1
| 179911 ||  || 5 nov 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=912 bgcolor=#F1F1F1
| 179912 ||  || 5 nov 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=913 bgcolor=#F1F1F1
| 179913 ||  || 5 nov 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=914 bgcolor=#F1F1F1
| 179914 ||  || 5 nov 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=915 bgcolor=#F1F1F1
| 179915 ||  || 5 nov 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=916 bgcolor=#F1F1F1
| 179916 ||  || 5 nov 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=917 bgcolor=#F1F1F1
| 179917 ||  || 4 nov 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=918 bgcolor=#F1F1F1
| 179918 ||  || 5 nov 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=919 bgcolor=#F1F1F1
| 179919 ||  || 5 nov 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=920 bgcolor=#F1F1F1
| 179920 ||  || 5 nov 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=921 bgcolor=#F1F1F1
| 179921 ||  || 5 nov 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=922 bgcolor=#F1F1F1
| 179922 ||  || 6 nov 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=923 bgcolor=#F1F1F1
| 179923 ||  || 6 nov 2002 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=924 bgcolor=#F1F1F1
| 179924 ||  || 3 nov 2002 || Haleakala || NEAT || Phocaea || 
|-id=925 bgcolor=#F1F1F1
| 179925 ||  || 3 nov 2002 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=926 bgcolor=#F1F1F1
| 179926 ||  || 7 nov 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || Phocaea || 
|-id=927 bgcolor=#F1F1F1
| 179927 ||  || 8 nov 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=928 bgcolor=#F1F1F1
| 179928 ||  || 8 nov 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=929 bgcolor=#F1F1F1
| 179929 ||  || 7 nov 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=930 bgcolor=#F1F1F1
| 179930 ||  || 7 nov 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=931 bgcolor=#F1F1F1
| 179931 ||  || 7 nov 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=932 bgcolor=#F1F1F1
| 179932 ||  || 7 nov 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=933 bgcolor=#F1F1F1
| 179933 ||  || 7 nov 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=934 bgcolor=#F1F1F1
| 179934 ||  || 7 nov 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=935 bgcolor=#F1F1F1
| 179935 ||  || 7 nov 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=936 bgcolor=#F1F1F1
| 179936 ||  || 7 nov 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=937 bgcolor=#FAFAFA
| 179937 ||  || 11 nov 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=938 bgcolor=#F1F1F1
| 179938 ||  || 11 nov 2002 || Socorro || LINEAR || Koronis || 
|-id=939 bgcolor=#F1F1F1
| 179939 ||  || 11 nov 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=940 bgcolor=#F1F1F1
| 179940 ||  || 11 nov 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=941 bgcolor=#FAFAFA
| 179941 ||  || 11 nov 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=942 bgcolor=#F1F1F1
| 179942 ||  || 12 nov 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=943 bgcolor=#F1F1F1
| 179943 ||  || 12 nov 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=944 bgcolor=#F1F1F1
| 179944 ||  || 12 nov 2002 || Socorro || LINEAR || Phocaea || 
|-id=945 bgcolor=#F1F1F1
| 179945 ||  || 12 nov 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=946 bgcolor=#F1F1F1
| 179946 ||  || 13 nov 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=947 bgcolor=#F1F1F1
| 179947 ||  || 13 nov 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=948 bgcolor=#F1F1F1
| 179948 ||  || 14 nov 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=949 bgcolor=#F1F1F1
| 179949 ||  || 23 nov 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=950 bgcolor=#F1F1F1
| 179950 ||  || 23 nov 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=951 bgcolor=#F1F1F1
| 179951 ||  || 24 nov 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=952 bgcolor=#F1F1F1
| 179952 ||  || 24 nov 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=953 bgcolor=#F1F1F1
| 179953 ||  || 24 nov 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=954 bgcolor=#F1F1F1
| 179954 ||  || 24 nov 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=955 bgcolor=#F1F1F1
| 179955 ||  || 28 nov 2002 || Haleakalā || NEAT || Themis || 
|-id=956 bgcolor=#F1F1F1
| 179956 ||  || 30 nov 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=957 bgcolor=#F1F1F1
| 179957 ||  || 25 nov 2002 || Palomar || S. F. Hönig || — || 
|-id=958 bgcolor=#F1F1F1
| 179958 ||  || 23 nov 2002 || Palomar || S. F. Hönig || — || 
|-id=959 bgcolor=#F1F1F1
| 179959 || 2002 XO || 1 dez 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=960 bgcolor=#F1F1F1
| 179960 ||  || 1 dez 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=961 bgcolor=#F1F1F1
| 179961 ||  || 2 dez 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=962 bgcolor=#F1F1F1
| 179962 ||  || 2 dez 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=963 bgcolor=#F1F1F1
| 179963 ||  || 2 dez 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=964 bgcolor=#F1F1F1
| 179964 ||  || 2 dez 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=965 bgcolor=#F1F1F1
| 179965 ||  || 3 dez 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=966 bgcolor=#F1F1F1
| 179966 ||  || 2 dez 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=967 bgcolor=#F1F1F1
| 179967 ||  || 5 dez 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=968 bgcolor=#F1F1F1
| 179968 ||  || 5 dez 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=969 bgcolor=#F1F1F1
| 179969 ||  || 7 dez 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=970 bgcolor=#F1F1F1
| 179970 ||  || 5 dez 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=971 bgcolor=#F1F1F1
| 179971 ||  || 6 dez 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=972 bgcolor=#FAFAFA
| 179972 ||  || 6 dez 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=973 bgcolor=#F1F1F1
| 179973 ||  || 6 dez 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=974 bgcolor=#F1F1F1
| 179974 ||  || 7 dez 2002 || Socorro || LINEAR || Phocaea || 
|-id=975 bgcolor=#F1F1F1
| 179975 ||  || 6 dez 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=976 bgcolor=#F1F1F1
| 179976 ||  || 8 dez 2002 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=977 bgcolor=#F1F1F1
| 179977 ||  || 9 dez 2002 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=978 bgcolor=#F1F1F1
| 179978 ||  || 7 dez 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=979 bgcolor=#FAFAFA
| 179979 ||  || 10 dez 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=980 bgcolor=#F1F1F1
| 179980 ||  || 10 dez 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=981 bgcolor=#F1F1F1
| 179981 ||  || 10 dez 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=982 bgcolor=#F1F1F1
| 179982 ||  || 10 dez 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=983 bgcolor=#F1F1F1
| 179983 ||  || 10 dez 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=984 bgcolor=#F1F1F1
| 179984 ||  || 10 dez 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=985 bgcolor=#F1F1F1
| 179985 ||  || 10 dez 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=986 bgcolor=#F1F1F1
| 179986 ||  || 11 dez 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=987 bgcolor=#F1F1F1
| 179987 ||  || 11 dez 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=988 bgcolor=#F1F1F1
| 179988 ||  || 10 dez 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=989 bgcolor=#F1F1F1
| 179989 ||  || 11 dez 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=990 bgcolor=#F1F1F1
| 179990 ||  || 11 dez 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=991 bgcolor=#F1F1F1
| 179991 ||  || 11 dez 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=992 bgcolor=#F1F1F1
| 179992 ||  || 11 dez 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=993 bgcolor=#F1F1F1
| 179993 ||  || 11 dez 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=994 bgcolor=#F1F1F1
| 179994 ||  || 11 dez 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=995 bgcolor=#F1F1F1
| 179995 ||  || 5 dez 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=996 bgcolor=#F1F1F1
| 179996 ||  || 5 dez 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=997 bgcolor=#F1F1F1
| 179997 ||  || 6 dez 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=998 bgcolor=#FAFAFA
| 179998 ||  || 2 dez 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=999 bgcolor=#F1F1F1
| 179999 || 2002 YL || 27 dez 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=000 bgcolor=#F1F1F1
| 180000 || 2002 YT || 27 dez 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|}

Ligações externas 
 Discovery Circumstances: Numbered Minor Planets (175001)–(180000) (IAU Minor Planet Center)

179